Ehnisbach ist ein Gewässername:

 Ehnisbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig beim Stadtteil Rötenbach von Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ehnisbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter in Unterlenningen in der Gemeinde Lenningen im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Ehnisbach (Windbach), rechter Oberlauf des Windbachs beim Stadtteil Egelsberg in von Weilheim an der Teck im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, der über den Gießnaubach zur Lindach entwässert

Ehnisbach ist ein Ortsname:

 Ehnisbach (Alpirsbach), Wohnplatz von Alpirsbach im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg